Мензис () — шотландская фамилия, традиционное произношение в оригинале —  («Ми́нгис»). Буква z появилась в этой фамилии для замены устаревшей буквы шотландского языка ȝ (йоуг); до этого фамилия писалась как Menȝies. Однако сегодня она и по-английски часто произносится как [ˈmɛnziːz].

Известные носители:
 Мензис, Александер Уильям (1882— ?) — шотландский футболист, нападающий.
 Мензис, Арчибальд (1754—1842) — британский биолог, ботаник, врач, хирург.
 Мензис, Роберт (1894—1978) — австралийский политический деятель, 12-й премьер-министр Австралии.
 Мензис, Роберт Джеймс (1923—1976) — американский зоолог и океанолог, специалист по ракообразным и глубоководной фауне.
 Мензис, Стюарт (1890—1968) — глава Секретной разведывательной службы Великобритании в 1939—1952 годах.
 Мензис, Люк (род. 1988) — английский рестлер и бывший регбист.
 Мензис, Тобайас (род. 1974) — британский актёр.
 Мензис, Уильям Кэмерон (1896—1957) — американский художник-постановщик.

Примечания